Соревнования по биатлону среди мужчин в гонке с масс-старта на 15 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 18 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки был дан 20:15 по местному времени (UTC+9). В соревновании приняли участие 30 спортсменов. Автоматически квалифицировались в масс-старт биатлонисты, занимавшие первые 15 мест в общем зачёте Кубка мира 2017/18, ещё 15 спортсменов отобрались по результатам прошедших олимпийских гонок.

Действующим олимпийским чемпионом являлся норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, который 4 года назад вырвал на финише в очном противостоянии победу у француза Мартена Фуркада. На этот раз норвежец финишировал третьим, обойдя также в финишном створе немца Эрика Лессера. Победителем гонки стал двукратный серебряный призёр масс-стартов Олимпийских игр в Сочи и в Ванкувере Мартен Фуркад, которому пришлось, как и 4 года назад, бороться за медаль до последнего момента, однако на этот раз фотофиниш оказался на его стороне. Серебро завоевал действующий чемпион мира в данной дисциплине немец Симон Шемпп, что стало для него первой личной олимпийской наградой в карьере.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)